Валері́й Лео́нтійович Янчу́к (  —  ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Короткий життєпис 
Мешкав у місті Дубно. Солдат, командир відділення, 51-а окрема механізована бригада. 25 серпня Валерій був тяжко поранений поблизу села Дзеркальне Амвросіївського району. Тоді ж загинули Олександр Лобжин та Ігор Пугач.

Місцевий мешканець підібрав пораненого і привіз до Амвросіївки, під час операції Валерій помер.

Його поховали в Амвросіївці на міському кладовищі, але місцевий судмедексперт помилково вказав прізвище — Ямчук, тому воїна довго не могли розшукати. На ТБ вийшов сюжет про зниклого бійця, і на зв'язок з рідними вийшов той чоловік, який намагався його врятувати.

Ідентифікований за експертизою ДНК наприкінці серпня 2015 року. 1 вересня з воїном попрощалися у Луцьку. Похований в смт Іваничі.

Залишилися донька, мати, брат, сестра.

Нагороди та вшанування 
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений — нагороджений
 17 липня 2015 року — орденом «За мужність» III ступеня.
 відкрито меморіальну дошку у ЗОШ, яку він закінчив

Джерела 
 Янчук Валерій Леонтійович 
 

Уродженці Іваничів
Померли в Амвросіївському районі
Поховані в Іваничівському районі